Het seizoen 2005/2006 van Sparta Rotterdam was het 51ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Rotterdam. De club kwam uit in de Eredivisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker. De club keerde na drie seizoenen terug op het hoogste niveau.

Sparta stond dit seizoen onder leiding van trainer-coach Wiljan Vloet die, ondanks interesse uit België (SC Lokeren), koos voor de Kasteelclub. Hij tekende in het voorjaar een contract voor twee jaar. De 42-jarige Brabander was de opvolger van Mike Snoei die niet in aanmerking kwam voor contractverlenging. Sparta was de derde betaaldvoetbalclub voor Vloet als hoofdcoach. In 2001 debuteerde hij als trainer van FC Den Bosch dat ondanks het gepredikte "realistisch voetbal" degradeerde uit de Eredivisie. Zijn werkwijze leverde Vloet wel een contract op bij Roda JC, waar hij drie seizoenen werkzaam was.

Onder leiding van eerstejaars trainer-coach Vloet eindigde Sparta op de veertiende plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi verloor de club uit Rotterdam-West in de tweede ronde van FC Groningen (2-1) door treffers van Yuri Cornelisse en Mathias Florén. Topscorer van Sparta in het seizoen 2005-2006 werd nieuwkomer Jason Oost met acht doelpunten. Hij was overgekomen van RKC Waalwijk.

Transfers

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Sparta Rotterdam

2006
Sparta Rotterdam